Kastelana ima više značenja:
 Kastelana (Bari)
 Kastelana (Kjeti)
 Kastelana (Izernija)
 Kastelana (Peskara)
 Kastelana (Pjačenca)
 Kastelana (Ređo Emilija)
 Kastelana (Vareze)
 Kastelana (Venecija)
 Kastelana (Vičenca)